Batu Pahat (district), een district in Maleisië
Batu Pahat (stad) (ook wel Bandar Penggaram genoemd), de hoofdstad van het district